Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo (Madrid, España, 3 de enero de 1956) es un noble español,  duque de Medina Sidonia,  marqués de Villafranca del Bierzo,  marqués de los Vélez,  los tres con Grandeza de España y  conde de Niebla. Es profesor de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Biografía

Infancia 
Nacido en Madrid el 3 de enero de 1956, es el hijo primogénito de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura,  duquesa de Medina Sidonia, marquesa de los Villafranca del Bierzo y de los Vélez, tres veces grande de España, la duquesa Roja, y de José Leoncio González de Gregorio y Martí, de la familia de los condes de la Puebla de Valverde. La Casa de Niebla y después de Medina Sidonia se inició con Guzmán el Bueno. Un nieto de este fue el primer conde de Niebla en 1368, quién a su vez tuvo un nieto que sería el primer duque de Medina Sidonia en 1445, descendiente del  conde de Niebla, Enrique de Guzmán, y, por lo tanto, los duques de Medina Sidonia son descendientes de Guzmán el Bueno, fundador de la Casa de Medina Sidonia.

Matrimonios y descendencia 
Contrajo matrimonio el 12 de diciembre de 1982 en Sanlúcar de Barrameda con María Montserrat Viñamata y Martorell (Barcelona, 15 de enero de 1962), hija de Luis Viñamata y Emmanueli y María de la Concepción Martorell y Castillejo,  condes de Alba de Liste, con quien tuvo dos hijos:

 Alonso Enrique González de Gregorio y Viñamata (31 de diciembre de 1983),  duque de Fernandina.
 María de la Soledad González de Gregorio y Viñamata (6 de septiembre de 1989).

El matrimonio se divorció en 1998. 

El 12 de julio de 2001, en la ciudad de Soria, contrajo segundas nupcias con Pamela García Liceaga y Damián (Caracas,  14 de noviembre de 1956), hija de Armando García Liceaga y Pérez de Viñaspre y María Damián Gracia.

Títulos nobiliarios 
Tras la muerte de su madre, ocurrida en 2008, pasó a ser Jefe de las casas de Medina Sidonia, Villafranca del Bierzo y los Vélez. Actualmente, ostenta los siguientes títulos, reconocidos por el Ministerio de Justicia de España:
  duque de Medina Sidonia (con Grandeza de España), desde 2008.
  marqués de Villafranca del Bierzo (con Grandeza de España), desde 2010.
  marqués de los Vélez (con Grandeza de España), desde 2010.
  conde de Niebla, desde el 28 de noviembre de 1958 por distribución de su madre.

Asimismo, a pesar de que en 1977 renunció ante notario a reclamar en el futuro sus derechos sobre el ducado de Fernandina, que fue rehabilitado en 1993 a favor de su hermana, Pilar González de Gregorio y Álvarez de Toledo,  duquesa de Fernandina, inició, ese mismo año,  reclamación jurídica de los derechos de su hijo. Desde 2001, su  hijo Alonso, ya mayor de edad, reivindicó personalmente su mejor derecho sobre el título, consiguiendo que fuera derogada la Real Carta de Rehabilitación, por sentencia firme del Tribunal Supremo en 2012, por lo que Pilar González de Gregorio y Álvarez de Toledo dejó de ostentar el ducado de Fernandina.

Fundación Casa Medina Sidonia 
Tras la muerte de su madre en 2008, junto a sus hermanos, reclama que la Fundación Casa Medina Sidonia sea reformulada, debido a que los bienes que su madre donó en vida a la misma, al ser la práctica totalidad de su patrimonio, deben ser reducidos para satisfacer los derechos legales de los herederos (pagar las legítimas correspondientes en las proporciones que establece el Código Civil en España), sin menoscabo de los intereses del Estado y de la declaración de Bien de Interés Cultural (con la consiguiente indivisibilidad), que afecta a la herencia de la  duquesa.

Actualidad 
Trabaja como profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, dando clases de Historia a los distintos grados que se cursan en dicha facultad: grado en Derecho, grado en Relaciones Laborales y Desarrollo en Recursos Humanos y grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE). En activo.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 
 Fundación Casa Medina Sidonia.
 Leoncio-Alonso González de Gregorio Álvarez de Toledo. El patrimonio Medina Sidonia. El País, 12 de mayo de 2010.

Leoncio Alonso
Casa de Medina Sidonia
González de Gregorio y Álvarez de Toledo, Leoncio Alonso
Casa de Villafranca del Bierzo
González de Gregorio y Álvarez de Toledo, Leoncio Alonso
Nobles de la Comunidad de Madrid
Profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha
Duques de Medina Sidonia
Nacidos en Madrid